Joly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aylthon Brandão Joly
 Luis J. Joly